Nightbreaker ist:
 Nightbreaker, deutscher Titel Operation Nightbreaker, US-amerikanischer Spielfilm von Peter Markle aus dem Jahre 1989
 Nightbreaker (Album), Studioalbum der Band Riot aus dem Jahr 1993